est un mot anglais signifiant « dernier ». Il peut faire référence à :

 , album d' sorti le  ;
 , album d'Uverworld sorti le .
 Last, unité de mesure anglaise.

Patronyme
 James Last (1929–2015), compositeur et chef d'orchestre allemand ;
 Joan Mary Last (1908-2002),  professeur de musique, auteur et compositrice anglaise ; 
  (1926-2019), éducateur en santé publique  ;
 , biologiste et chimiste ;
  (1923–1986), musicien allemand ;
  (1829–1898), syndicaliste anglais ;
 Werner Last (1926–1982), chanteur allemand plus connus sous le nom de  ;
  (1857–1911), ingénieur anglais et directeur du Science Museum, Londres.

Voir aussi